El nombre Joseph Hansen puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Joseph Hansen (1923-2004), escritor de misterio norteamericano;
 Joseph Hansen (1910-1979), político y periodista norteamericano;
Joseph Hansen (1979-), remero estadounidense.